Rodríguez kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrés Rodríguez
 Ariel Rodríguez
 Damaris Rodríguez
 Daniel Rodríguez
 G. Rodríguez malacologist 
 Gabriel Rodríguez
 Gilberto Rodríguez
 José Demetrio Rodríguez
 Lily O. Rodríguez
 Marcela A. Rodríguez
 Paola Andrea Rodríguez
 Rafael Rodríguez
 Rosanna Rodríguez

Robotskapade auktorsförkortningar